Die Comunidad de Teruel ist eine Comarca (Verwaltungseinheit) der Autonomen Region Aragonien in Spanien. Sie liegt im südlichen Zentrum der Provinz Teruel und ist wie diese nach der Stadt Teruel benannt, die auch Hauptstadt der Comarca ist. Die Comunidad de Teruel hat auf einer Fläche von  km²  Einwohner (Stand ).

Die Comarca grenzt im Westen an die Sierra de Albarracín, im Norden an die Comarcas Jiloca und Cuencas Mineras, im Osten an die Comarcas Maestrazgo und Gúdar-Javalambre und im Süden an die Provinz Cuenca.

Gemeinden 

Gewerbe-, Verwaltungs- und Bevölkerungsmittelpunkt der Comarca ist die Stadt Teruel. In übrigen Gemeinden ist die Viehzucht ein wichtiger Wirtschaftszweig. Es werden Schinken mit Herkunftsbezeichnung (span. Denominación de Origen) hergestellt. Daneben gibt es als touristische Attraktionen den Paläontologischen Park in Galve und Dinópolis, das die Vermittlung von Kenntnissen über Dinosaurier und das Jura-Zeitalter mit dem Freizeitparkkonzept verbindet.

Weblinks 

Comarca in der Provinz Teruel